Een 'sudden stratospheric warming', plotselinge stratosferische opwarming
 Siemens-Schuckertwerke, onderdeel van Siemens AG
 de politieke partij Südschleswigscher Wählerverband
 VV SSW, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Dordrecht